Fainsilber est un patronyme porté notamment par :

 Adrien Fainsilber (1932-2023), architecte et urbaniste français ;
 Samson Fainsilber (1904-1983), acteur et chanteur français.